Christianisme et théosophie entretiennent depuis plus de cent ans une relation . La foi chrétienne a toujours été la religion d'origine de la grande majorité des théosophes occidentaux, mais beaucoup sont venus à la théosophie par un processus d'examen ou même d'opposition au christianisme. Selon le professeur Robert S. Ellwood, .

Croyances 
Selon les docteurs spirituels théosophiques. Tillett déclare : , ni leur philosophie ni eux-mêmes ne croient en un Dieu, .

Le religieux et théologien orthodoxe russe Dimitri Droujinine a cité le maître théosophique Kuthumi : 

Un érudit en études religieuses, Alvin Kuhn, écrit que la théosophe, Annie Besant, croyait que : 

En outre, le maître Kuthumi dit : .

Un théologien méthodiste américain, Henry C. Sheldon, écrit que, selon Helena Blavatsky, les théosophes rejettent . À ce propos, Droujinine a déclaré que la théosophie, dans sa base, "rejette et déteste le nom de Dieu".  Un auteur américain, Gary Lachman, notant l’animation de Blavatsky selon son ethos judéo-chrétien, cite son article dans lequel elle écrit que la Bible n’est pas la "parole de Dieu" mais contient au mieux les "paroles d'hommes faillibles et de maitres imparfaits".

Dans la doctrine secrète Helena Blavatsky a déclaré qu' . Le professeure Santucci a écrit qu’elle avait défini le suprême dans la doctrine de la doctrine secrète comme un . John Driscoll, théologien et auteur de The Catholic Encyclopedia, écrit en 1912 que la théosophie nie un dieu personnel, ce qui « annule sa prétention d'être une philosophie spiritualiste ». Blavatsky a proclamé que les théosophes croyaient « en la Déité en tant que Tout, source de toute existence, infini qui ne peut être ni compris ni connu, l'univers seul la révélant, ou, comme certains le préfèrent, Lui, donnant ainsi un sexe à cela, anthropomorphiser qui est un blasphème ».

La professeure Mary Bednarowski a écrit que les théosophes " voient l'Un comme la cause de l'univers ", mais pas son créateur. Quand on lui a demandé qui avait créé l'univers, Blavatsky a répondu : " Personne ne le crée. La science appellerait le processus de l'évolution ; les philosophes préchrétiens et les orientalistes l'appellent émanation ; nous, occultistes et théosophes, ne voyons réalité universelle et éternelle coulée reflet d'elle-même sur l'infini des profondeurs spatiales ". Le philosophe chrétien russe Nikolai Berdyaev a écrit que dans les livres théosophiques, " le nom de Dieu n'est pas mentionné ". Un autre philosophe chrétien de Russie, Vladimir Soloviev, a déclaré que la théosophie Blavatskienne était une doctrine non seulement " anti-religieuse ", mais également " anti-scientifique " et " anti-philosophique ".

Jésus 
Un théologien américain, Walter Martin, a écrit que la théosophie " ignore totalement la vraie nature, la personne et le travail du Seigneur Jésus-Christ ". Selon Blavatsky, Jésus était le grand " philosophe et réformateur moral ". Elle considérait Jésus comme « le grand professeur », un avatar doté de capacités de guérison et d'exorcisation du démon. Un auteur américain, Joseph H. Tyson, a déclaré : " Elle ne le considérait pas comme la deuxième personne de la Bienheureuse Trinité, mais comme un Maître Brahman Parfait " doté de clairvoyance, de pouvoirs surnaturels et d'une " indifférence au lendemain comme celle d'un fakir ". Selon Blavatsky, " Jésus, le Christ-Dieu, est un mythe inventé deux siècles après la mort du véritable Jésus hébreu ". Selon la théosophie, le terme " Christ " désigne la divinité personnelle " qui habite " chaque être humain. Un auteur du journal de théologie chrétienne Quodlibet James Skeen, défendant le christianisme, a déclaré : " La théosophie voit Jésus-Christ d'une manière docétique. L'Esprit du Christ a utilisé le corps d'un homme saint, nommé Jésus, pour guérir, faire des merveilles occultes et enseigner la divinité inhérente à tous les hommes, dans le cadre du plan global d'évolution. Le christianisme considère Jésus-Christ comme l'homme-Dieu - le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. C'est ce qu'on appelle l'union hypostatique de la divinité et de l'humanité. "  En décembre 1887, Blavatsky imprima dans Lucifer une lettre ouverte à l'archevêque de Cantorbéry, seigneur primat d'Angleterre. Cette lettre éditoriale prouvait que " sur presque tous les points, les doctrines des églises et les pratiques des chrétiens sont en opposition directe avec les enseignements de Jésus ". Elle s'est toujours opposée à ceux qui comprenaient littéralement l'enseignement de Jésus. Elle représente Jésus comme un égal de Bouddha " agaçant les chrétiens ". Martin a proclamé que la résurrection de Jésus-Christ "et, en l'occurrence, la résurrection de toute l'humanité ne laisse aucune place au dogme théosophique des réincarnations concurrentes". Alexander Men, prêtre orthodoxe russe et théologien, a déclaré que la " pseudo-christologie théosophique " devenait l'accomplissement de la prophétie du Christ sur les faux messies et les faux prophètes qui viendraient séduire le monde. Aussi les hommes ont noté la " nature anti-église et anti-chrétienne " de la théosophie.

Prière 
Droujinine a répondu cela à la question : " Croyez-vous en la prière et priez-vous jamais ? " Blavatsky répondit : " Nous ne le faisons pas. Nous agissons au lieu de parler. [...] L’univers visible dépend, pour son existence et ses phénomènes, de ses formes et de leurs lois qui agissent mutuellement, et non de la prière ou des prières. ". Négociant la personnalité de Dieu, Blavatsky " exclut la convenance de la prière, sauf dans le sens d'un commandement interne ". Elle a dit : " Nous appelons notre " Père céleste " cette essence divine que nous connaissons en nous ". Selon Bednarowski, Blavatsky pensait que la prière tue " l'autonomie " et " réfute la compréhension théosophique de l'immanence divine ". Elle a déclaré: " Nous essayons de remplacer la prière stérile et inutile par une action méritoire et bonne ".

Un philosophe religieux russe, Sergueï Boulgakov, a déclaré que des " substituts théosophiques " tels que la concentration, la méditation et l'intuition ne peuvent remplacer la prière. Ainsi, " s'il n'y a pas de prière, il n'y a pas de religion ". Berdyaev a écrit que l'expérience de " communication priante " avec Dieu, révélée à l'homme par l'église chrétienne, n'est pas reconnue par l'enseignement théosophique. La prière en théosophie n'est " qu'une des autres formes de méditation ". Pour prouver l'antichristianisme de Blavatsky, Andreï Kouraïev , un protodiacre  de l'Église orthodoxe russe et professeur de théologie, a cité The Key to Theosophy : " Ni, comme on vient de le dire, qu'une prière est une demande. C'est plutôt un mystère ; un processus occulte par lequel des pensées et des désirs finis et conditionnés, ne pouvant être assimilés par l'esprit absolu et inconditionnel, sont traduits en volontés spirituelles et la volonté ... nous refusons de prier créés finis Êtres -à- dire, des dieux, des saints , des anges , etc., parce que nous considérons comme l'idolâtrie. nous ne pouvons pas prier l'absolu pour les raisons expliquées avant ... [chrétiens] montrent satanique fierté de leur conviction que l’Absolu ou l’Infini, même s’il existait la possibilité d’une relation quelconque entre l'inconditionné et le conditionné, s'abaissera pour écouter toute prière folle ou égotiste. " . Kouraïev a écrit que " l'hypothèse " de Blavatsky selon laquelle Dieu ne peut pas entendre les prières des gens et que les gens " ne peuvent pas rencontrer " Dieu contredit la chose la plus importante du christianisme. Ainsi, elle a étendu son " échec " sur tous les peuples.

État après la mort 
Bednarowski a écrit que Blavatsky s'était opposé aux interprétations chrétiennes de l'après-vie " parce qu'elles sont décrites comme étant éternelles ".  Elle a déclaré que " rien n'est éternel et immuable ". Elle a dit : " Nous ne croyons ni à l'enfer ni au paradis en tant que localités ; ni à des feux de l'enfer et des vers objectifs qui ne meurent jamais, ni à aucun Jérusalem dont les rues sont pavées de saphirs et de diamants ". René Guénon a écrit que sur le "ciel" théosophique, la condition de l'homme est telle : " Quant au mortel ordinaire, sa félicité est totale. C'est un oubli absolu de tout ce qui lui a causé douleur ou chagrin dans l'incarnation passée, et même l'oubli du fait qu'il existe des choses telles que la douleur ou le chagrin. "  À ce sujet, Droujinine a déclaré que les vérités chrétiennes sur l'existence post-mortem de l'homme sont " incomparablement supérieures aux fantasmes délirants des fondateurs de la théosophie ".

Karma et réincarnation 
Selon l'Encyclopédie Catholique, les principaux enseignements théosophiques sont le karma et la réincarnation. Le karma est la loi de la causalité éthique.

La réincarnation est directement liée au karma. James Skeen a déclaré que l'enseignement théosophique sur le karma et " sa relation avec le pardon et la foi " contredit les définitions bibliques de ces concepts importants.  soutient que les lois du karma et de la réincarnation "sont en réalité une doctrine du salut de soi ". Et par conséquent, il n'y a pas besoin de " mort de substitution de Jésus-Christ pour nos péchés ", lorsque la personne qui pêche, en subit les conséquences.

Blavatsky et d'autres théosophes ont estimé que le karma, la " loi infaillible de la rétribution ", est un système de pénalité " aussi sévère que celui du calviniste le plus rigide, mais bien plus philosophique et conforme à la justice absolue ".  Ellwood a écrit que, selon Blavatsky, " le karma est une loi absolue et éternelle dans le monde de la manifestation ".  Le karma est la " force impersonnelle " qui punit les pensées, les paroles et les actes d'hommes sans " détruire la liberté intellectuelle et individuelle " afin de démontrer que les hommes doivent vivre avec les conséquences de leurs choix. Un érudit en études religieuses, Jeffrey D. Lavoie, a souligné que, selon Blavatsky, l'âme "doit se purifier par des transmigrations cycliques ". Ellwood a cité dans The Secret Doctrine  : " La loi de la renaissance, ou de la réincarnation de la même individualité spirituelle en une longue série de personnalités presque interminables est donc intimement liée au karma. Ces dernières sont comme les divers costumes et des personnages joués par le même acteur ".  Droujinine a déclaré que le concept de réincarnation contredit fondamentalement les dogmes les plus importants du christianisme orthodoxe. En outre, il a déclaré qu'il y avait de bonnes raisons de croire que le concept de réincarnation, introduit dans la théosophie, était entré " par les forces spirituelles obscures qui l'inspiraient " pour la préparation d'une apparition d'Antéchrist. Il a écrit que la doctrine théosophique de la réincarnation nie la tragédie de la mort et la glorifie en tant que moment positif de l'évolution cosmique. Dépréciant " la mort, cette doctrine dévalue ainsi la vie et réconcilie l'homme avec toutes les souffrances et les injustices ".

Accusations

Fraude 
En septembre 1884, le révérend George Patterson, directeur de Madras Christian College, a écrit à propos les phénomènes occultes de Blavatsky : « Et si ces signes et des prodiges sont des preuves de quelque chose de très différent… Au lieu d'un message d'êtres de sagesse et de puissance divine, nous n’aurons que les pensées privées d’une femme intelligente mais pas trop scrupuleuse. Les publications anti-théosophiques du magazine The Madras Christian College de septembre 1884 ont été rédigées à l'arrivée de Richard Hodgson, expert de la Society for Psychical Research, qui avait pour but d'étudier les phénomènes de Blavatsky. Après avoir analysé et discuté des recherches de Hodgson, le comité de la SPR s’est référé à Blavatsky elle-même pour publier la conclusion suivante en décembre 1885 : " Pour notre part, nous ne la considérons pas comme le porte-voix des voyants cachés, ni comme un de simples aventurières vulgaires ; nous pensons qu'elle a obtenu le titre de mémoire permanente comme l'un des imposteurs les plus accomplis, les plus ingénieux et les plus intéressants de l'histoire ". Selon le révérend George Patterson, " C’est à ces phénomènes, et à l’antagonisme ouvert de la théosophie au christianisme, que doit être attribuée la propagation rapide du nouveau culte en Inde, et non à un système de doctrine positive ".

Communication spirituelle 
Le théologien Kouraïev a écrit que la caractéristique des théosophes est la possession d'esprit. Si le livre scientifique ou philosophique habituel apparaît à la suite de réflexions systématiques et cohérentes de son auteur, les traités théosophiques sont alors écrits comme une " dictée d'esprits capricieux ". Un médium n'a pas de pouvoir sur le texte qui lui est " communiqué ", il n'est pas pleinement compétent pour la planification et le traitement de texte. De l'avis de Droujinine, la théosophie prêche une communication " imprudente " avec les esprits. Et les esprits qui se sont présentés comme des " maîtres-mahatmas " peuvent expulser le disciple en général de son corps. En guise de confirmation, il a cité Ignatius Bryanchaninov : " Le désir de voir les esprits, la curiosité d'apprendre quelque chose d'eux est un signe de la plus grande folie et d'une totale ignorance des traditions morales et actives de l'Église orthodoxe ". Le théologien Martin a noté que la Bible interdit de pratiquer une communication avec les esprits. Néanmoins, en 1860, à Zadonsk, Isidore, métropolite de l’Église orthodoxe russe, voyant les manifestations de la médiumnité de Blavatsky, déclara : " Ne laissez pas votre cœur être troublé par le cadeau que vous possédez, ni qu’il devienne une source de misère pour vous par la suite ". Selon Blavatsky, la médiumnité est le contraste de l' adeiptship , car le médium est " l'instrument passif d'influences étrangères, [tandis que] l'adepte se contrôle activement et contrôle toutes les puissances inférieures. "

Diabolisation 
Mersene Sloan, éditeur et professeur de Bible, a qualifié l' initiation théosophique de " diabolisation " déguisée, de " perversion grossière " de la régénération chrétienne  " L'élève [de la théosophie] devient un adepte. C'est l'une des nombreuses déclarations théosophiques prouvant la fin des tentatives du culte d'être l'incarnation de démons dans des êtres humains. Bien sûr, il est nié que les maîtres soient des démons, mais les doctrines et les pratiques du culte prouvent qu’ils sont tels et que tels seulement. Certains le savent par leur contact réel… Il ne s’agit donc pas de développer des pouvoirs latents dans l’homme que recherche la théosophie, mais de les soumettre à les pouvoirs envahisseurs des démons. "  Droujinine a soutenu que la théosophie cherchait à "contrôler le monde " à l'aide de la magie. Chaque théosophe veut obtenir des pouvoirs surnaturels qui " le feront passer au-dessus des autres ". La continuation naturelle de l'absence de foi dans le " vrai Dieu " est que le théosophiste, qui est un praticien de la magie, " se considère comme un dieu ". Droujininee résumait ainsi: " En explorant la théosophie, nous en sommes venus à la conclusion qu'une doctrine aussi confuse, contradictoire et imaginaire n'aurait pu être créée que par des hommes atteints de maladie mentale ! "

Satanisme 
Les ministres des églises chrétiennes avaient assimilé la Société théosophique à la « couvée du Malin ».  En 1879, Blavatsky écrivit que l’Église chrétienne qualifiait les théosophes " d'émissaires infidèles de Satan ". Selon le théologien Kuraev, les théosophes ont déclaré qu'il n'y avait pas d'autre Dieu que Lucifer : " C'est ' Satan qui est le dieu de notre planète et le seul dieu ', et ce sans aucune métaphore allusive à sa méchanceté et à sa dépravation, car il effvec le Logos ". .

Ellwood a cité dans The Secret Doctrine: Satan représente métaphysiquement simplement le contraire ou le contraire opposé de tout dans la nature. Il est " l'adversaire ", allégoriquement, le " meurtrier " et le grand Ennemi de tous, car rien dans tout l'Univers ne possède deux faces : les revers d'une même médaille. Mais dans ce cas, lumière, bonté, beauté, etc., peuvent être appelées Satan avec autant de bienséance que le diable, puisqu'ils sont les adversaires des ténèbres, du mal et de la laideur. .

Des confrontations 
Droujininee a noté que Blavatsky " participait personnellement à la lutte armée contre l'Église catholique romaine ". En 1866, elle accompagnait Giuseppe Garibaldi dans ses expéditions. En 1867, avec les volontaires italiens, elle " combattit à Viterb, puis à Mentana " contre les troupes franco-papales. Lors de la bataille de Mentana, Blavatsky fut " gravement blessée ". En 1941, Jinarajadasa, le quatrième président de la Société théosophique Adyar, déclara que la théosophie blavatskienne avait été " officiellement interdite nommément par le pape comme une hérésie grave, et qu'un mois par an, une prière est donnée à Dieu par la Vierge Marie pour sauver le monde de la théosophie ".

En 1880, Henry Olcott prit l'initiative de restaurer le véritable bouddhisme sri-lankais et de " contrer les efforts des missionnaires chrétiens sur l'île ". Le spécialiste des religion américain, Stephen Prothero a déclaré qu'à Ceylan, Olcott jouait " le rôle du missionnaire anti-chrétien ". Il a écrit et distribué des tracts anti-chrétiens et pro-bouddhistes, " et a obtenu le soutien de ses réformes éducatives des représentants des trois sectes monastiques de l'île ". Il a utilisé les modèles chrétiens pour les écoles secondaires bouddhistes et les écoles du dimanche, " initiant ainsi ce qui allait devenir une campagne longue et réussie pour l'éducation bouddhiste de style occidental à Ceylan ".

Le théologien Kuraev a écrit que Blavatsky aurait déclaré que l'objectif des théosophes " n'est pas de restaurer l'hindouisme, mais de balayer le christianisme de la surface de la terre ". Rejetant les accusations chrétiennes selon lesquelles la Société théosophique serait un " pionnier de l’Antéchrist et une progéniture du Mal ", a écrit Blavatsky à l’archevêque de Cantorbéry selon lequel elle était " l’aide pratique, peut-être le sauveur Le christianisme ". En 1893, certains membres d’un Parlement des religions étaient théosophes et le principal dirigeant de l’Église d’Angleterre a décliné son soutien au Parlement parce que, selon lui, " la religion chrétienne est la seule religion " et il n'a pas vu " comment cette religion peut être considérée comme un membre d'un parlement des religions sans assumer l'égalité des autres membres visés et la parité de leurs positions et de leurs revendications ".

Le 2 décembre 1994, le Conseil des évêques de l'Église orthodoxe russe a accepté l'interdiction des sectes pseudo-chrétiennes, du néopaganisme et de l'occultisme, dans laquelle la théosophie Blavatskienne était définie comme une doctrine anti-chrétienne. Ainsi, les théosophes russes qui se comptaient comme chrétiens orthodoxes ont été excommuniés. Franz Hartmann, éminent théosophe, écrivait ce qui suit sur le clergé:  " Chaque attaque faite contre les opinions erronées et l'égoïsme des autocrates d'église est présentée à tort comme une attaque contre la religion ; non pas contre leurs opinions religieuses, mais comme une attaque contre la religion elle-même. Leur église est leur Dieu et les intérêts de l'église est leur religion ; c'est tout le dieu et la religion qu'ils connaissent ; ils ne peuvent pas concevoir un dieu sans prêtre, ni une religion sans avantages d'église. "

Théosophie chrétienne moderne 
Selon Ellwood, outre la ligne théologique de Blavatsky-Olcott, il existait une autre attitude quasi théosophique à l'égard du christianisme. En plus de la ligne anti-cléricale de la théosophie, une " théosophie chrétienne / catholique " de Kingsford et de Maitland a vu le jour. En 1882, ils publièrent un livre intitulé The Perfect Way, ou la découverte du Christ  qui impressionna grandement Besant. Ce livre parle de la libération de l'esprit de la matière, préfiguration d'un salut après le drame mystérieux de la crucifixion et de la mort du Christ, dans sa résurrection.

Dans son livre Le christianisme ésotérique, Besant poursuit l'interprétation théosophique du christianisme. Dans son article, Skeen analysa son livre en détail et selon elle, " une religion en bonne santé doit contenir un élément secret que seul l'élite spirituelle peut atteindre ". Pour prouver que cet élément secret est passé de Jésus aux apôtres, elle cite le deuxième épître à Timothée 2:2. Le verset se lit comme suit : " et les choses que tu as entendues de moi [enseignant à élève] devant plusieurs témoins, commets-les à des hommes fidèles qui soient capables d’instruire aussi les autres [également à la manière d'un enseignant secret à un disciple]..

Besant a nommé cette connaissance ésotérique les « plus grands mystères ». Les petits mystères signifiaient la découverte partielle de vérités profondes qui devaient d'abord être assimilées avant d'entrer dans les grands mystères. Et les Grands Mystères ne peuvent être transmis " que de la bouche à l'oreille" à mesure que l'élève devient expérimenté ". Selon Besant, un retour au christianisme ésotérique des premiers âges est " le seul moyen de préserver l'importance du christianisme ".

Toujours selon Besant, le Christ est "plus que l'homme Jésus ". Elle a trois vues du Christ : " le Christ historique, le Christ mythique et le Christ mystique ". Skeen a cité : " Autour de cette figure glorieuse ont été rassemblés les mythes qui l’ont uni à la longue succession de ses prédécesseurs, les mythes racontant dans une allégorie le récit de telles vies, car ils symbolisent le travail du Logos dans le Kosmos et la âme. "  .

Christianisme théosophique 
Dans les travaux post-Blavatsky des théosophes, le " premier anticléricalisme incisif " manque visiblement et l'attitude envers le christianisme est presque entièrement positif.  En particulier, Annie Besant et Charles Leadbeater ont manifesté un nouveau respect pour " une doctrine et un culte de type catholique, compris de manière ésotérique et théosophique ".  Ils ont également considéré le Christ, " avec les saisons, les fêtes et les sacrements de l'église, non seulement comme des symboles de la vérité spirituelle, mais aussi comme un moyen de transmettre des énergies transcendantes ".  Un grand groupe de théosophes est entré dans l'Église catholique libérale, bien que certains aient été anglicans et catholiques. Ian Hooker, ancien évêque président de l'Église catholique libérale, a écrit : " L’Église catholique libérale est née du sentiment de perte de nombreux théosophes anglais dont la nouvelle affiliation les a laissés mal accueillis dans les églises où ils adoraient, et des efforts de ces personnes pour trouver un lieu de culte chrétien, ainsi que de la liberté d’interprétation , dans la branche anglaise de la European Old Catholic Church. " Les évêques fondateurs de l'Église catholique libérale étaient les théosophes JI Wedgwood et CW Leadbeater qui ont été " activement impliqués " dans les travaux de la Société théosophique (Adyar). La doctrine de cette église offrait une interprétation du christianisme dans laquelle " jugement et salut après une seule vie " était remplacé par la libération de la nécessité de renaître après beaucoup de vies ; et dans lequel l'évitement des conséquences du péché " via le sacrifice rédempteur du Christ " a été remplacé par la réception juste et pédagogique des résultats de tout ce qui avait été fait lors d'incarnations antérieures sous la " loi du karma ". La signification des rites de l'Église catholique libérale a été exposée dans le livre de Leadbeater intitulé La science des sacrements. L’idée de l’auteur était de sauvegarder les formes fondamentales du christianisme traditionnel, mais de " mettre du vin nouveau dans ses vieilles outres ". Le " vin nouveau " était la nouvelle nature de la sagesse antique transmise par la théosophie moderne. Selon Ellwood, le rite chrétien, " surtout quand il est bien mis en œuvre et soutenu par des pensées constructives de la part de tous les fidèles, crée des formes-pensées qui sont des vases et des canaux des pouvoirs divins évoqués par ces idées exaltées ".

Base de compréhension mutuelle 
Stephan Hoeller , évêque régional d'Ecclesia Gnostica, a souligné que l'inclusion de matériaux polémiques du  dans le dialogue christien-théosophe moderne " n'est pas utile ". David Bland, membre de la Société théosophique depuis 1970, a déclaré : « Lors de l'atelier tenu récemment [5-7 novembre 2000] pour explorer une plus grande interface entre la Société théosophique et la tradition chrétienne, il a été reconnu que certains principes de la foi chrétienne peuvent effectivement entraver le dialogue et créer en tant que participants à cet atelier, des membres de la Société de divers milieux chrétiens ont travaillé sur ces questions, nous avons identifié notre dilemme. nous avons également compris que certains principes peuvent combler ce fossé. Si l’on accepte l’impératif de l’amour, on peut mettre de côté les interprétations qui divisent et créer une atmosphère d’amour et de compréhension. » Le professeur Ellwood, érudit en sciences religieuses et prêtre catholique libéral, a proclamé que le christianisme pouvait être reconstruit pour s'accorder avec les idées les plus profondes de la théosophie et devenir de plus un véhicule pour la transmission de ces idées et de leurs pouvoirs latents". Dans son livre La Croix et le Graal : le christianisme ésotérique au , Ellwood écrit : « La liturgie orthodoxe orientale , une forme de service catholique, suggère le désir de rendre physiquement visible ce qui se passe sur les plans astral et mental en créant intentionnellement des formes-pensées sacramentelles qui canalisent l'énergie divine du cœur de Dieu. Soyez toujours exact, aucun art ou art humain ne pouvant reproduire complètement les mondes des plans intérieurs, mais le sentiment de couleur, de richesse et d'unité dans la diversité est là. Dans Orthodoxie orientale, l'autel souvent dissimulé derrière l'iconostase, un écran recouvert d’icônes et d’images de saints ressemble au royaume le plus profond de pneuma, l’esprit, l’atma , le Dieu qui est au dedans. Ce pouvoir semble rayonner à travers les saints avec leurs yeux lumineux comme s’ils étaient des êtres au ciel du monde. plan mental, ou Devachan . Au fur et à mesure que le service avance avec sa musique mystique et inoubliable, son clergé richement vêtu qui bouge avec la lenteur d’un rituel ancien et ses nuages encensant Un dôme de lumière bleu argenté qui se fusionne vers le haut en or se forme au-dessus de la congrégation, comme les dômes en forme d'oignon au sommet de nombreuses églises orthodoxes. La structure est tellement exaltée qu'elle touche à peine la terre et tous les présents ne peuvent la percevoir directement. »

Chrétiens convertis à la théosophie 

 George Arundale, troisième président de la Société théosophique Adyar. Son père, le révérend John Kay, était un ministre de la congrégation. En 1926, George devint évêque régional de l'Église catholique libérale en Inde
 Alice Bailey, initialement membre de la Société théosophique Adyar. Elle a été élevée dans " l'aile évangélique conservatrice " de l'Église d'Angleterre. À l'âge de dix-huit ans, elle est devenue travailleuse religieuse au sein de l'association des jeunes femmes chrétiennes.
 Annie Besant, deuxième présidente de la Société théosophique Adyar. Anglicane par son éducation, elle a épousé le révérend Frank Besant à vingt ans.
 Helena Blavatsky, fondatrice du mouvement théosophique moderne, cofondatrice et idéologue principale de la Société théosophique. Elle était chrétienne orthodoxe de naissance et d’éducation. Tout son milieu appartenait au peuple conservateur qui se considérait comme "les bons chrétiens".
 Daniel Dunlop, membre de la Société théosophique (à l'origine), fondateur du magazine The Irish Theosophist. Son père, Alexander Dunlop, était un prédicateur Quaker.
 Franz Hartmann, membre de la Société théosophique, collaborateur de Blavatsky et Olcott à Adyar. Il a été "éduqué dans les doctrines de l'Église catholique romaine" et souhaitait devenir moine de l'ordre capucinien.
 Geoffrey Hodson, membre de la Société théosophique Adyar et prêtre catholique libéral. Il a grandi avec " de fortes croyances chrétiennes conventionnelles ". Hodson a travaillé pour le YMCA en tant qu'organisateur. Il a favorisé l'exégèse ésotérique de la Bible et a écrit plusieurs ouvrages contenant de « vastes et souvent profondes interprétations ésotériques » des histoires de l'Ancien Testament et la vie de Jésus.
 Charles Leadbeater, d'abord prêtre anglican puis membre de la Société théosophique et collaborateur d'Olcott à Ceylan. Il est devenu après la mort de Blavatsky " le principal idéologue " de la Société théosophique Adyar. Leadbeater était également le deuxième évêque président et un " théologien et liturgiste de premier plan " de l'Église catholique libérale.
 Henry Olcott, cofondateur et premier président de la Société théosophique, une " figure clé " de l'histoire moderne du bouddhisme sri lankais. Ses parents l'avaient " élevé " comme presbytérien. En 1860, il épousa la fille d'un prêtre de l'Église épiscopale.
 Gottfried de Purucker, dirigeant de la société théosophique de Pasadena. Il était " destiné au clergé " par son père, un officiant anglican.
 James Wedgwood, membre de la Société théosophique Adyar. Il abandonna " la formation au ministère de l'Église anglicane " et devint l'évêque fondateur de l'Église catholique libérale.

Références

Source principale

Lectures complémentaires

Voir aussi

Articles connexes 
 Théosophie

Liens externes 
 Le grand inquisiteur, trans. par Helena Blavatsky.

Théosophie
Pages avec des traductions non relues